Media Luna peut désigner :
 Media Luna, une ville de Cuba dans la province de Granma
 Media Luna, un groupe de quatre départements en Bolivie
 Media Luna, un sommet au Pérou